Cretaceous Research («Меловые исследования») — рецензируемый научный журнал. Основан в 1980 году. Журнал фокусируется на темах, связанных с меловым периодом. Издаётся одним из крупнейших научных издательских домов мира «Elsevier».

Журнал рефератируется и индексируется в Scopus и Web of Science. Согласно «Journal Citation Reports», импакт-фактор журнала на 2020 год составляет 2,176.

Вопросы исследований включают в себя:
 Региональная геология
 Стратиграфия и палеонтология
 Палеобиология
 Палеобиогеография
 Палеоокеанография
 Палеоклиматология
 Эволюционная палеоэкология
 Геохронология
 Глобальные события

Примечания

Ссылки 
 Cretaceous Research
 Special volume for Cretaceous insects published in Cretaceous Research

Палеонтологические журналы
Геологические журналы
Меловой период
Научные журналы Elsevier
Научные журналы на английском языке
Печатные издания, возникшие в 1980 году